Oliver Gies ist der Name folgender Personen:

* Oliver Gies (Musiker) (* 1973), deutscher Sänger, Komponist und Arrangeur
 Oliver Gies (Volleyballspieler) (* 1985), deutscher Volleyballspieler und -trainer